Човек са гвозденом маском може бити:

 Човек са гвозденом маском, тајанствени затвореник у Француској у време владавине Луја XIV
 Човек са гвозденом маском (филм), америчко-британска копродукција из 1998. године